Военный округ:

 Военный округ — территориальное общевойсковое объединение соединений, частей, военно-учебных заведений и различных местных военных учреждений.
 Военный округ — территориальные образования для решения воинских организационных и административных вопросов на местах в Германии.
 Военный округ — единица военного деления Испании.